Ambasaguas puede referirse a:

Ambasaguas es una localidad española del municipio de Encinedo (León, Castilla y León). 

Ambasaguas de Curueño es una localidad española del municipio de Santa Colomba de Curueño (León, Castilla y León).

Ambasaguas (también conocido como «Las Dos Aguas») es un paraje español situado en el límite fronterizo con Portugal, al noroeste de la provincia de Salamanca y al suroeste de la provincia de Zamora (Castilla y León).